Okręty US Navy o nazwie USS  "Wheeling":
 Pierwszy USS "Wheeling" (PG-14) był kanonierką typu Wheeling. Wszedł do służby w 1897 i w różnych rolach służył do 1946. 
 Drugi USNS "Wheeling" (T-AGM-8) był okrętem badawczym (missile range instrumentation ship) typu Wheeling, który był w służbie w latach 1964-1990

Wheeling